Vincent Zhou (ur. 25 października 2000 w San Jose) – amerykański łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz olimpijski (2022) i uczestnik igrzysk olimpijskich (2018), dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata (2019, 2022) i mistrzostw czterech kontynentów (2019), mistrz świata juniorów (2017), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series oraz medalista mistrzostw Stanów Zjednoczonych.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w San Jose (Kalifornia)
Urodzeni w 2000